Plaats in Indonesië
 Pekayon (Sukadiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Pekayon (Pasar Rebo), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Jakarta in de provincie Jakarta